Musona ist der Familienname folgender Personen:
 Knowledge Musona (* 1990), simbabwischer Fußballspieler
 Walter Musona (* 1995), simbabwischer Fußballspieler